

Persone
 Tian Bing, ring-name di Wang Bin (1994) – wrestler cinese
 Tian Fang (1911-1974) – attore cinese
 Tian Han (1898-1968) – drammaturgo e poeta cinese
 Tian Hua (1928) – attrice cinese
 Tian Jia (1981) – giocatrice di beach volley cinese
 Tian Liang (1979) – tuffatore cinese
 Tian Pengfei (1987) – giocatore di snooker cinese
 Tian Qing (1986) – giocatrice di badminton cinese
 Tian Tao (1994) – sollevatore cinese
 Tian Thala (XVII secolo – 1696) – trentesimo sovrano del Regno di Lan Xang
 Tian-Tian Sun (1981) – ex tennista cinese
 Tian Wu o Tai Wu (... – 1562 a.C.) – nono (o settimo) re della Dinastia Shang
 Tian Zhuangzhuang (1952) – regista e produttore cinematografico cinese

Altro
 Cratere Tian Shi – cratere lunare
 Tian Shan Pai – sistema di arti marziali cinesi
 Tian Zi (Figlio del Cielo) – titolo imperiale sacro dell'imperatore della Cina